Иван Скоков:
 Скоков, Иван Андреевич (1923—1972) — старшина Советской Армии, Герой Советского Союза.
 Скоков, Иван Лаврентьевич (1798—1866) — российский общественный деятель, градоначальник Петрозаводска, купец.